Ліньє́р-Буто́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 230 км на південний захід від Парижа, 130 км на схід від Нанта, 50 км на схід від Анже.

Історія 

15 грудня 2016 року Ліньєр-Бутон, Оверс, Брей, Брок, Шалонн-су-ле-Люд, Шавень, Шиньє, Денезе-су-ле-Люд, Женнтей, Ласс, Меньє-ле-Віконт, Меон, Нуаян i Парсе-ле-Пен було об'єднано в новий муніципалітет Нуаян-Віллаж.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Ліньєр-Бутон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ліньєр-Бутон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мен і Луара

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Мен і Луара